Swinton ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Archibald Campbell Swinton (1863–1930), schottischer Physiker
 Ernest Dunlop Swinton (1868–1951), britischer Offizier und Autor
 Honor Swinton Byrne (* 1997), britische Schauspielerin
 John Swinton (1829–1901), US-amerikanischer Journalist, Zeitungspublizist und Redner
 Noeline Swinton (* 1933), neuseeländische Hochspringerin
 Tilda Swinton (* 1960), britische Schauspielerin
 William Elgin Swinton (1900–1994), britischer Paläontologe

Außerdem:
 Earl of Swinton, erblicher britischer Adelstitel

Swinton ist der Name folgender britischer Ortschaften:
 Swinton (Greater Manchester), Salford, Nordwestengland
 Swinton (Harrogate), North Yorkshire, England
 Swinton (Ryedale), North Yorkshire, England
 Swinton (Rotherham), South Yorkshire, England
 Swinton (Glasgow), Schottland
 Swinton (Scottish Borders), Berwickshire, Schottland

Siehe auch:
 Swindon